Толочки  — топоним:

Беларусь 
 Толочки — деревня, Заболотский сельсовет, Вороновский район, Гродненская область
 Толочки — деревня, Вертелишковский сельсовет, Гродненский район, Гродненская область
 Толочки — деревня, Желудокский сельсовет, Щучинский район, Гродненская область